Светско првенство у кошарци 1959. било је 3. по реду, а одржано је у Чилеу од 16. јануара до 31. јануара 1959. године. Бразил је освојио златну медаљу, репрезентација САД је освојила сребрну медаљу док је Чиле освојио бронзану медаљу.

Учесници

Прелиминарна фаза

Група А

Група B

Група C

Финална фаза 

 Репрезентације СССР-а и Бугарске из „политичких разлога” одбиле су да играју утакмице са репрезентацијом Формозе (Тајвана), због чега су дисквалификоване и кажњене од стране ФИБА.

Коначан пласман

Најбољи тим првенства 
  Хуан Висенс
  Пасос Амари — (МВП)
  Вламир Маркес
  Атанас Атанасов
  Јанис Круминш

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ФИБА

Светска првенства у кошарци
Кошарка у 1959.